Fixtermingeschäft steht für:
 Fixgeschäft, im Allgemeinen ein Vertrag mit Lieferzeitpunkt
 Absolutes Fixgeschäft, einen Vertrag, der durch Nichtlieferung zum Termin sinnlos wird

Siehe auch:
 Termingeschäft